Bryce Kindopp, född 14 juni 1999, är en kanadensisk professionell ishockeyforward som är kontrakterad till Anaheim Ducks i National Hockey League (NHL) och spelar för San Diego Gulls i American Hockey League (AHL).

Han har tidigare spelat för Tulsa Oilers i ECHL och Everett Silvertips i Western Hockey League (WHL).

Kindopp blev aldrig NHL-draftad.

Statistik

Referenser

Externa länkar
Bryce Kindopp NHL Statistics – Hockey-Reference.com
Bryce Kindopp hockey statistics and profile at hockeydb.com

Män
Födda 1999
Levande personer
Personer från Lloydminster
Idrottare från Alberta
Kanadensiska ishockeyspelare
Kanadensiska idrottare under 2000-talet
Spelare i Lloydminster Bobcats
Spelare i Everett Silvertips
Spelare i San Diego Gulls (2015–)
Spelare i Tulsa Oilers (2014–)
Spelare i Anaheim Ducks
NHL-spelare som inte blivit valda i NHL Entry Draft